Апарин — русская фамилия, женская форма фамилии — .

 Апарин, Иван Васильевич (1947—2003) — депутат Государственной Думы.
 Апарин, Максим Григорьевич (1920—1943) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Апаринский